Dvorišta (Čajniče, BiH), selo u općini Čajniču
Dvorišta (Pale, BiH), selo u općini Palama
Dvorišta (vodotok, BiH), 20 km od Sarajeva